{{Ficha de campeonato
|nombre          = Campeonato Brasileño de Fútbol 1963
|nombre_original = Taça Brasil 1963
|imagen          = 
|imagen_tamaño   = 275px
|imagen_pie      = 
|país            =  Brasil
|categoría       = Fútbol
|fecha           = 7 de agosto de 196328 de enero de 1964
|edición         = 5.ª edición
|página web      = 
|primero         =  Santos (3º título)
|segundo         =  Bahia
|tercero         =  Botafogo
|cuarto          = 
|participantes   = 20
|partidos        = 45
|goles           = 120 
|est_nombre1   = Máximo goleador
|est1          =  Ruiter (Confiança) (9 goles)
|Ascendidos      = 
|Descendidos     = 
|anterior        = Campeonato Brasileño de Fútbol 1962
|actual          = Campeonato Brasileño de Fútbol 1963
|siguiente       = Campeonato Brasileño de Fútbol 1964
}}

El Campeonato Brasileño de Fútbol 1963, oficialmente Taça Brasil''' fue el quinto torneo válido para el Campeonato Brasileño de Serie A. Fue organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol con la finalidad de elegir el campeón brasileño de fútbol de 1963 que sería el representante de Brasil en la Copa Libertadores 1964, la quinta edición de dicha competencia.

El torneo reunió a 20 Campeones estaduales del país, comenzó el 7 de agosto de 1963 y finalizó el 28 de enero del año siguiente. El Santos Futebol Clube de São Paulo ganó el campeonato, al vencer en la final el Esporte Clube Bahia.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 futpedia.globo.com - campeonato - taca-brasil 1963 

Brasil en 1963
Fútbol en 1963
1963